Der Schießwettkampf mit der Schnellfeuerpistole über 25 m bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde vom 31. August bis 1. September auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück ausgetragen.

Format 
Insgesamt gab jeder Athlet 60 Schüsse ab.
Diese waren auf 2 Kurse von je 30 Schuss unterteilt. Auf jedem Kurs wurde in 2 Durchgängen mit 3 Serien à 5 Schuss geschossen. In jedem Durchgang betrug das Zeitlimit für die erste Serie 8 Sekunden, für die Zweite 6 Sekunden und für die Dritte 4 Sekunden.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Schnellfeuerpistole